Измалково — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Измалково — село в Липецкой области, административный центр Измалковского района.
 Измалково — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Измалково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

Усадьба 
 Измалково — бывшая усадьба в Одинцовском районе Московской области.